European Open 1996 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 23 февраля по 3 марта 1996 года в Валлетте, Мальта. Победителем турнира стал Джон Пэррот, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 9:7.

Высший брейк 

 137 — Энди Хикс (1/8 финала)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

European Open
1996 год в снукере